

Patronyme
 Larry Cahan, (1933-1992), (hockeyeur canadien)
 Charles Hazlitt Cahan, (1861-1944), (homme politique canadien)

Toponymie
 Cahan est une commune française, située dans le département de l'Orne et la région Basse-Normandie

Homonymie de patronyme